Дингелл — фамилия.

Известные носители:
  (род. 1953) — американский политик, член Палаты представителей США от Мичигана (с 2015 года), жена Джона Дингелла-младшего.
 Дингелл, Джон (младший) (1926—2019) — американский политик, член Палаты представителей США от Мичигана (1955—2015), сын Джона Дингелла-старшего.
  (1894—1955) — американский политик, член Палаты представителей США от Мичигана (1933—1955), отец Джона Дингелла-младшего.